Charales puede hacer referencia a:
 Charales, nombre científico del orden de las algas carales.
 Charales (pl. de charal), nombre común del pescado Chirostoma.